Charles Macintosh (1766-1843) szkocki uczony
 Charles Henry Mackintosh (1820–1896) irlandzki kaznodzieja
 Charles Herbert Mackintosh (1843–1931) kanadyjski polityk
 Charles Rennie Mackintosh (1868–1928) szkocki architekt